В Гърция Националното статистическо бюро (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) дефинира вида на населените места според броя на жителите им. Всички селища с население над 10 хиляди души се водят град (Πόλη), между 9999 и 2000 жители са малък град (Κωμόπολη) и с под 2000 жители са село (Χωριό).

Към 2001 в столичния метрополис Атина живеят 3 361 806 души, а в метрополиса на град Солун – 800 764 души. Комбинираното население от двата метрополиса представлява около 40% от населението на цяла Гърция. В настоящия списъка Атина и Солун са представени като самостоятелни административни единици без прилежащите им предградия и сателитни градове, които присъстват като отделни селища.

В този списък са включени всички градове с население над 20 хиляди души. Използвани са съответните български топоними за тези селища, за които има утвърдени такива.

1 – градът е част от Атинския метрополис
2 – градът е част от Солунския метрополис 
3 – градът е част от вече несъществуващия ном Пирея

Гърция